Мазер ( - microwave amplification by stimulated emission of radiation))— квантовий генератор, який випромінює когерентні радіохвилі у міліметровому діапазоні (довжина хвилі порядку сантиметра).

Топоніми 

 Мазер () — муніципалітет в Італії, у регіоні Венето,  провінція Тревізо.
 Мазер () - муніципалітет у Франції, у регіоні Південь-Піренеї, департамент Ар'єж
 Мазер () - муніципалітет у Франції, у регіоні Аквітанія, департамент Жиронда